Bieg kobiet na dystansie 20 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 18 lutego. Wzięło w nim udział 40 zawodniczek z 13 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Finlandii Marja-Liisa Hämäläinen.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984